Límni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Límni (kommunhuvudort), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Límni (ort), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar